Петросул — одна из вершин Украинских Карпат, в северо-западной части массива Черногора, в пределах Раховского района Закарпатской области. Расположенная неподалеку (на север) от вершины Петрос.

Высота 1855 м. Имеет асимметричную форму: юго-западный склон слабогорбоватый, пологий, восточный — обрывистые, обрывается уступом высотой 50 м. Состоит из песчаников. Преобладают литофиты. Юго-западные склоны покрыты сфагновыми-рододендроновое и разнотравно-черничниковымы группировками.

Через Петросул проходит маршрут выхода на Петрос до поселка Ясиня.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины